{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (96901) - || 1999 TM70 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96902) - || 1999 TH81 || 11 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96903) - || 1999 TJ83 || 12 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96904) - || 1999 TN95 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96905) - || 1999 TT95 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96906) - || 1999 TJ98 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96907) - || 1999 TC99 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96908) - || 1999 TP99 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96909) - || 1999 TC101 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96910) - || 1999 TX102 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96911) - || 1999 TY102 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96912) - || 1999 TB103 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96913) - || 1999 TO103 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96914) - || 1999 TP103 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96915) - || 1999 TC105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96916) - || 1999 TL107 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96917) - || 1999 TD113 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96918) - || 1999 TJ113 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96919) - || 1999 TU113 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96920) - || 1999 TD116 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96921) - || 1999 TN117 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96922) - || 1999 TO118 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96923) - || 1999 TM121 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96924) - || 1999 TV122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96925) - || 1999 TX125 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96926) - || 1999 TD126 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96927) - || 1999 TX126 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96928) - || 1999 TU128 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96929) - || 1999 TW128 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96930) - || 1999 TD129 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96931) - || 1999 TR129 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96932) - || 1999 TG130 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96933) - || 1999 TV130 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96934) - || 1999 TC132 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96935) - || 1999 TJ135 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96936) - || 1999 TW140 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96937) - || 1999 TY140 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96938) - || 1999 TQ146 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96939) - || 1999 TW146 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96940) - || 1999 TX149 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96941) - || 1999 TF153 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96942) - || 1999 TQ154 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96943) - || 1999 TE157 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96944) - || 1999 TK161 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96945) - || 1999 TB163 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96946) - || 1999 TT163 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96947) - || 1999 TD167 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96948) - || 1999 TB168 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96949) - || 1999 TG170 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96950) - || 1999 TU171 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96951) - || 1999 TC173 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96952) - || 1999 TP174 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96953) - || 1999 TY175 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96954) - || 1999 TU176 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96955) - || 1999 TP177 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96956) - || 1999 TS183 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96957) - || 1999 TZ183 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96958) - || 1999 TM184 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96959) - || 1999 TT184 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96960) - || 1999 TV184 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96961) - || 1999 TZ184 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96962) - || 1999 TK185 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96963) - || 1999 TR186 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96964) - || 1999 TF187 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96965) - || 1999 TC188 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96966) - || 1999 TG188 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96967) - || 1999 TG189 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96968) - || 1999 TP189 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96969) - || 1999 TE190 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96970) - || 1999 TO192 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96971) - || 1999 TB193 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96972) - || 1999 TE193 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96973) - || 1999 TN193 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96974) - || 1999 TL194 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96975) - || 1999 TA197 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96976) - || 1999 TG197 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96977) - || 1999 TH197 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96978) - || 1999 TW197 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96979) - || 1999 TZ197 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96980) - || 1999 TM198 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96981) - || 1999 TB201 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96982) - || 1999 TA209 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96983) - || 1999 TH210 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96984) - || 1999 TT211 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96985) - || 1999 TT212 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96986) - || 1999 TK213 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96987) - || 1999 TS213 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96988) - || 1999 TP214 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96989) - || 1999 TA215 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96990) - || 1999 TQ215 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96991) - || 1999 TW216 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96992) - || 1999 TM217 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96993) - || 1999 TW219 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96994) - || 1999 TB220 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96995) - || 1999 TH220 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96996) - || 1999 TY220 || 2 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96997) - || 1999 TF225 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96998) - || 1999 TX225 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96999) - || 1999 TB230 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97000) - || 1999 TB233 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten